Another Day (2005), een film uit 2005
 Another Day (Cross/Jackson), album van David Cross en David Jackson
 Another Day (Bertolf), een single van Bertolf
 Another Day (Buckshot LeFonque), een nummer van Buckshot Lefonque
 Another Day (Dream Theater), een nummer van Dream Theater uit 1993
 Another Day (Paul McCartney), een nummer van Paul McCartney uit 1971
 Another Day (Racoon), album van de Nederlandse band Racoon
 Another Day (U2), single van U2
 (I Can't Make It) Another Day, het nummer van de Amerikaanse zanger Michael Jackson samen met Lenny Kravitz